Il termine Big Fish, che significa grande pesce in lingua inglese, può riferirsi a:

Cinema 
 Big Fish - Sparando al pesce (Shooting Fish) – film del 1997
 Big Fish - Le storie di una vita incredibile (Big Fish) – film del 2003

Letteratura 
 Big Fish (Big Fish: A Novel of Mythic Proportions) – romanzo di Daniel Wallace

Musica 
 Big Fish – disc jockey e beatmaker italiano
 Big Fish: Music from the Motion Picture – album della colonna sonora del film Big Fish – Le storie di una vita incredibile

Radio 
 Big Fish - Storione per radio – programma radiofonico di Radio Popolare